Le championnat de Suède de football 1998 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

À noter aussi que le club champion est la pire attaque de la saison.

Barrage de relégation

Match aller

Match retour

Bilan de la saison 

Championnat de Suède de football
Sport en Suède en 1998
Suede